Emmanuel Arnold Okwi (født 25. december 1992) er en professionel fodboldspiller fra Uganda.

Han spillede fodbold som dreng, imens han gik på St. Henry's College Kitovu og spillede sig op på skolens bedste hold. I juli 2015 skrev han under på en femårig kontrakt med SønderjyskE, som han spillede for frem til 2017.

Karriere 
Okwi spillede for klubben SC Villa i Ugandan Super League før han skrev under på en kontrakt med storklubben Simba SC fra Tanzania, til en værdi af $40,000.

I januar 2013, skrev Okwi under med Étoile du Sahel til en kontrakt med værdi af $300,000, hvilket var rekorden i Tanzania. I december blev det dog officielt at Okwi, havde gennemført en transfer til en anden Tanzania storklub; Young Africans. Okwi sagde dog kontrakten op med Young African, da klubben ikke kunne betale Okwi USD 60,000 som der ellers var aftalt i kontrakten. Derfor drog han igen til sin tidligere klub Simba Sports Club på en 6 måneder lang kontakt, der dog blev forlænget til 2 år.

I juli 2015 skrev Okwi under på en femårig kontrakt med SønderjyskE, som derfor kan have ham i klubben indtil 2020. Den 17. januar 2017 blev det dog offentliggjort, at SønderjyskE havde ophævet kontrakten med Okwi.

International karriere 
Allerede i 2009, fik Okwi sin første optræden på Ugandas senior landshold. Han blev den 2. mest scorende spiller, ved CECAFA Cup 2010, med 4 mål i 5 kampe. I det efterfølgende års CECAFA Cup 2011, scorede han fem mål og blev delt topscorer med Meddie Kagere fra Rwanda og deres kaptajn Olivier Karekezi.

Landskampsmål

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

Fodboldspillere fra Uganda
Fodboldspillere fra SønderjyskE
Personer fra Kampala